Every Beat of My Heart — музичний альбом Рода Стюарта. Виданий 23 червня 1986 року лейблом Warner Bros. Records. Альбом відносять до напрямку рок,поп.

Список пісень 
 «Here To Eternity» — 6:01
 «Another Heartache» — 4:29
 «A Night Like This» — 4:20
 «Who's Gonna Take Me Home» — 4:40
 «Red Hot In Black» — 3:17
 «Love Touch» — 4:03
 «In My Own Crazy Way» — 3:12
 «Every Beat of My Heart» — 5:19
 «Ten Days of Rain» — 5:17
 «In My Life» — 2:02

Посилання 

Альбоми Рода Стюарта